А́нна Стю́арт (, 6 февраля 1665, Лондон — 1 августа 1714, там же) — королева Англии, Шотландии и Ирландии с 8 марта 1702 года. Первый монарх соединённого Королевства Великобритании (1 мая 1707 года королевства Англия и Шотландия образовали единое суверенное государство). Оставалась королевой Великобритании и Ирландии до своей смерти. Последняя представительница династии Стюартов на английском престоле.

Анна родилась в правление своего дяди Карла II, не имевшего законных детей. Её отец Яков был первым в линии престолонаследия, однако не пользовался популярностью в Англии, так как был католиком. Анна и её старшая сестра Мария, являясь следующими в линии наследования, по приказу Карла II были воспитаны в протестантизме. После кончины брата её отец стал королём, однако уже через три года после воцарения — в 1688 году — он был свергнут в результате «Славной революции». Младший брат Анны и Марии, сын Якова II от второго брака — католик Яков «Старый Претендент» и его потомство из линии наследования были исключены, что в будущем посеяло семена нескольких якобитских восстаний. На престол взошла старшая дочь Якова — королева Мария II и её супруг и кузен, протестант Вильгельм III Оранский, которые стали править совместно.

Хотя сёстры были близки, вскоре после вступления Марии на престол между ними возникли разногласия по поводу финансов Анны, её положения и выбора знакомств, и они отдалились друг от друга. Вильгельм и Мария не имели детей, после смерти Марии в 1694 году Вильгельм продолжил править самостоятельно. Анна унаследовала трон после его кончины в 1702 году.

Будучи правительницей, Анна благоприятствовала политике умеренных тори, которые разделяли её англиканские взгляды (в отличие от их оппонентов вигов). Тем не менее виги получили большое влияние в ходе войны за испанское наследство, но в 1710 году Анна многих из них лишила должностей. С близкой подругой Сарой Черчилль, герцогиней Мальборо, королева разошлась из-за политических разногласий.

Всю жизнь Анна страдала от проблем со здоровьем. После своего 30-летия она стала особенно сильно хромать и быстро набирать вес. Несмотря на брак с Георгом Датским и 17 беременностей, она умерла, не оставив наследников, став последним монархом из рода Стюартов. Согласно «Акту о престолонаследии» 1701 года престол унаследовал Георг I из Ганноверской династии (который был потомком Стюартов через бабушку по материнской линии — Елизавету, дочь Якова I).

При Карле II

Ранние годы 

Принцесса Анна родилась в 23:39 6 февраля 1665 года в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Она стала четвёртым ребёнком и второй дочерью принца Якова, герцога Йоркского (впоследствии — короля Якова II) и его первой жены Анны Хайд. Герцог и герцогиня Йоркские имели восемь детей, но лишь Анна и Мария дожили до взрослых лет. Её отец приходился младшим братом Карлу II, королю Англии, Шотландии и Ирландии, и был его престолонаследником. При этом её мать, будучи дочерью лорда-канцлера Эдуарда Хайда, 1-го графа Кларендона, была «не ровней» принцу, став его избранницей ещё в период изгнания Стюартов.

Новорожденная была крещена по англиканскому обряду в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца. Крёстными родителями стали её старшая сестра принцесса Мария, герцогиня Монмут и архиепископ Кентерберийский Гилберт Шелдон.

В детстве Анна страдала от глазного заболевания и для лечения была отправлена во Францию, где жила у бабушки по отцовской линии — королевы Генриетты Марии в Шато-де-Коломб под Парижем. После смерти последней в 1669 году Анна поселилась с тёткой — герцогиней Орлеанской Генриеттой, после внезапной смерти которой в 1670 году девочка вернулась в Англию. Её мать умерла в следующем году.

Как было принято в королевских семьях, Анна и её сестра жили и воспитывались отдельно от своего отца в собственном имении в Ричмонде. По указанию правившего тогда монарха — дяди Карла II, их растили в протестантской традиции, несмотря на то, что их родители были католиками. Детей опекали родственники герцога Бэкингема — Эдуард Виллерс с супругой Фрэнсис. В образовании упор делался на учение англиканской Церкви. Наставником Анны был назначен епископ Лондонский Генри Комптон.

Около 1671 года Анна познакомилась с Сарой Дженнингс, позже ставшей её близким другом и одним из наиболее влиятельных советников. Около 1678 года Дженнингс вышла замуж за Джона Черчилля (будущего герцога Мальборо). Его сестра Арабелла Черчилль была любовницей герцога Якова Йоркского (став ею ещё при жизни Анны Хайд), а сам Черчилль впоследствии стал одним из главных полководцев Анны.

В 1673 году был оглашён переход герцога Йоркского в католичество, и он женился на принцессе-католичке Марии Моденской, которая была всего на шесть с половиной лет старше Анны. У Карла II не было законных детей, и поэтому герцог Йоркский был следующим в порядке наследования, за ним шли две выжившие дочери от его первого брака — Мария и Анна. За следующие десять лет у новой герцогини Йоркской родилось десять детей, но все они появились на свет мёртвыми или умерли в детстве, так что Мария и Анна остались второй и третьей в очереди на престол. Все данные указывают на то, что Анна и её мачеха хорошо ладили, а герцог Йоркский был добросовестным и любящим отцом.

Генеалогическое дерево

Свадьба 

4 ноября 1677 года её старшая сестра Мария вышла замуж за двоюродного брата по отцу — принца Вильгельма III Оранского, который принадлежал к влиятельной в Нидерландской республике протестантской династии. Бракосочетание состоялось в Сент-Джеймсском дворце, но Анна на нём не присутствовала, заболев оспой. Когда она выздоровела, Мария уже уехала в Нидерланды. Леди Фрэнсис Виллерс также заразилась оспой и умерла, новой же гувернанткой Анны была назначена невестка её покойной матери — Генриетта Хайд (жена брата Лоуренса Хайда). Годом позже Анна и её мачеха посетили Марию в Голландии, пробыв там две недели.

В марте 1679 года на волне антикатолического возмущения, вызванного папистским заговором, герцоги Йоркские уехали в Брюссель, где Анна посетила их в конце августа. В октябре они вернулись в Британию: герцог и герцогиня отправились в Шотландию, а Анна — в Англию. Затем она поселилась с отцом и мачехой в Холирудском дворце в Эдинбурге (с июля 1681 до мая 1682 года. Это было её последним путешествием за пределы Англии.

Другой кузен Анны — Георг, курфюрст Ганновера (её будущий преемник на троне — Георг I) находился в Лондоне три месяца с декабря 1680 года, что вызвало слухи о возможных переговорах о свадьбе между ними. Историк Эдвард Крегг называет эти слухи необоснованными, так как её отец был, по существу, изгнан из двора и Ганноверы планировали женить Георга на его двоюродной сестре Софии Доротее Целльской, преследуя цель соединить части ганноверских владений (что в итоге и осуществили). По другим слухам, за Анной ухаживал лорд Магрейв (позднее герцог Бекингем и Норменби), хотя он это отрицал. В результате сплетен он был временно отстранён от двора.

Так как Георг Ганноверский выбыл из числа потенциальных женихов, Карл II стал искать другого подходящего представителя королевской династии, который одновременно устраивал бы и протестантов-подданных, и католического союзника Людовика XIV. Подходящего кандидата предоставила протестантская Дания, являвшаяся союзником Франции. Людовик XIV одобрил союз между Англией и Данией, ограничивающий силу голландцев. Над заключением брачного договора между Анной и принцем Георгом Датским (младшим братом короля Кристиана V) трудились дядя Анны Лоуренс Хайд (пожалованный титулом графа Рочестер) и английский государственный секретарь Северного департамента Роберт Спенсер, 2-й граф Сандерленд. Отец Анны охотно согласился на свадьбу, поскольку она ограничивала влияние его другого зятя Вильгельма Оранского, недовольного сложившейся ситуацией.

28 июля 1683 года епископ Комптон провёл церемонию бракосочетания Анны и Георга Датского. Хотя это был брак по договору, они были верными и преданными супругами. В качестве лондонской резиденции им были отданы несколько зданий Уайтхолла, известных как Кокпит. Сара Черчилль стала одной из главных фрейлин Анны. Через несколько месяцев после свадьбы Анна забеременела, но в мае ребёнок родился мёртвым. Анна поправляла здоровье в курортном городе Танбридж Уэльс и в следующие два года родила одну за другой двух дочек: Марию и Анну Софию.

При Якове II 

После смерти короля Карла II в 1685 году отец Анны занял английский и ирландский трон как «Яков II» и трон Шотландии — как «Яков VII». К ужасу подданных, новый король начал назначать на военные и административные должности католиков, нарушая «Акт о присяге», принятый специально во избежание подобных действий. Протестантка Анна разделяла всеобщие опасения по поводу подобного поведения короля. Поскольку её сестра Мария жила с мужем в Нидерландах, Анна с супругом и детьми оставалась единственными членами королевской семьи, посещавшими протестантские религиозные службы.

Когда Яков попытался заставить Анну крестить её новорожденную дочь в католическую веру, она расплакалась.

«Римская церковь — это зло и опасность, — писала она сестре, — их церемонии — большая часть — практически откровенное идолопоклонство».
Отношения Анны с отцом и мачехой испортились, когда Яков взял курс на уменьшение влияния англиканской Церкви.

В начале 1687 года всего за несколько дней произошла череда трагических событий: у Анны случился выкидыш, её муж подхватил оспу, и их две младшие дочери умерли от той же болезни. По воспоминаниям леди Рэйчел Рассел, молодые супруги «приняли [смерти детей] очень тяжело… Иногда они плакали… затем сидели в молчании, рука в руке — он в постели, больной, она — его самая заботливая сиделка, какую только можно представить». Годом позже она родила ещё одного мёртвого ребёнка.

Тревога общественности относительно католических пристрастий Якова стала ещё сильнее, когда его жена Мария Моденская забеременела впервые после его восшествия на престол. В письмах к сестре Анна выражает подозрения, что королева симулирует беременность, чтобы представить ложного наследника. Она пишет:

«Они не остановятся ни перед чем, даже если это будет так нечестиво, если это будет способствовать их интересам … здесь может планироваться нечестная игра».

В апреле 1688 года у Анны случился ещё один выкидыш, и она покинула Лондон, переехав для лечения в курортный город Бат.

Королева родила сына, который получил имя Джеймс Фрэнсис Эдуард 10 июня 1688 года. Он, будучи мальчиком, обладал приоритетом в престолонаследии перед старшими сёстрами Марией и Анной, поэтому перспектива занятия трона ещё одним католиком стала очевидной. Сама Анна во время его появления на свет оставалась в Бате, поэтому не присутствовала при рождении, из-за чего оставалась убеждённой, что младенец был подменён. Она могла намерено покинуть столицу, чтобы избежать присутствия при этом событии, либо же действительно была больна. Также возможно, что Яков хотел удалить всех протестантов, включая дочь, от государственных дел.

«Я никогда не буду знать точно, — писала Анна сестре Марии, — истинный или ложный этот ребёнок. Он может быть нашим братом, но только бог знает … какие бы изменения не произошли, вы всегда найдёте меня твёрдой в своей вере и преданной вам».

Чтобы развеять слухи о том, что мальчик — подменыш, Яков пригласил 40 свидетелей (согласно церемониалу, присутствовавших при родах) на собрание Тайного совета. Анна утверждала, что не смогла на нём присутствовать, потому что была сама беременна (хотя это было не так), а после отказалась читать показания, объяснив, что это «не необходимо».

Славная революция 

 
Недовольство действиями Якова II в стране всё нарастало, и рождение у него сына стало одной из последних капель. 5 ноября 1688 года принц Вильгельм Оранский вторгся в Англию, чтобы свергнуть тестя — началась «Славная революция».

Считается, что Анне было известно о планах сестры и её мужа. Хотя отец весной 1687 года запретил Анне посетить Марию, сёстры вели переписку, поэтому Анна была осведомлена о планах интервенции. По совету Черчиллей она отказалась поддерживать отца после высадки Вильгельма и 18 ноября написала своему родственнику письмо, одобряя его действия.

24 ноября Черчилль отказался служить королю. Муж Анны принц Георг последовал его примеру тем же вечером, и вечером следующего дня король приказал заключить Сару Черчилль под домашний арест в Сент-Джеймсском дворце. Анна и Сара покинули Уайтхолл по чёрной лестнице, вверив себя защите епископа Комптона. Они провели одну ночь в его доме и отправились в Ноттингем, куда прибыли 1 декабря. Двумя неделями позже в сопровождении большой свиты Анна прибыла в Оксфорд, где встретилась с мужем. «Боже, помоги мне, — воскликнул Яков, 26 ноября узнав о побеге дочери, — Даже мои дети оставили меня». 19 декабря Анна вернулась в Лондон, а 23 декабря король бежал во Францию.

В январе 1689 года в специальном порядке был созван парламент, который постановил, что король, бежав, отрёкся от престола, поэтому троны Англии и Ирландии теперь свободны. Аналогичное решение принял и парламент Шотландии. Вильгельм и Мария были провозглашены правителями всех трёх королевств (как соправители).

Билль о правах 1689 года установил порядок наследования. Первыми в порядке очереди шли потомки Марии, за ними Анна и её потомки, а за ними потомки Вильгельма от возможных иных браков. 24 июля 1689 года у Анны родился сын Уильям, герцог Глостерский, который был слаб здоровьем, но выжил. Поскольку новые монархи не имели детей, то считалось, что сын Анны, в конце концов, унаследует корону.

При Вильгельме и Марии 

Вскоре после вступления на престол Вильгельм и Мария наградили Джона Черчилля, пожаловав ему титул графа Мальборо, а принцу Георгу был дарован титул герцога Камберленда. Анна попросила разрешения на пользование Ричмондским дворцом и парламентское пособие. Новые монархи отказали в первом случае и безуспешно противодействовали исполнению второй просьбы, что вызвало разлад между сёстрами. Обида Анны усилилась, когда Вильгельм не разрешил принцу Георгу служить в английской армии. Монархи опасались, что если Анна получит финансовую независимость, то они могут потерять над ней контроль и вокруг неё соберётся политическая оппозиция.

Примерно в это время Анна попросила Сару Черчилль, чтобы в личных разговорах они называли друг друга «миссис Морли» и «миссис Фриман» соответственно — для того, чтобы они могли почувствовать себя ровней.

В январе 1692 года, подозревая, что Мальборо имеет тайные связи с приверженцами Якова (якобитами), Вильгельм и Мария отстранили герцога от всех должностей. Чтобы публично продемонстрировать свою поддержку Мальборо, Анна пригласила Сару на светское мероприятие во дворце и пренебрегла требованием Марии отправить её в отставку. Леди Мальборо впоследствии всё-таки была удалена от двора лордом-камергером, и Анна, разозлившись, покинула королевский дворец и поселилась в Сайон-хаусе — доме герцога Сомерсета.

Там Анна была лишена почётной охраны. Придворным запретили посещать её, гражданским властям приказали игнорировать её существование. В апреле у Анны родился сын, который умер, не прожив и несколько минут. Мария посетила её, но поддержку не предложила, а только ещё раз укорила за дружбу с Сарой. Позже в том же году Анна переехала в Беркли-хаус на Пикадилли в Лондоне, где в марте 1693 года у неё родилась мёртвая девочка.

Королева Мария умерла от оспы в 1694 году. Вильгельм продолжил править единолично. Анна являлась его наследницей (поскольку все дети, которых он мог бы завести от новой жены, оказалась бы ниже её по линии наследования). Король и Анна публично примирились. Он вернул положенные ей почести, позволил жить в Сент-Джеймсском дворце и передал ей драгоценности покойной Марии, однако исключил из правительства и не назначал регентом на время своего пребывания за рубежом. Тремя месяцами позже Вильгельм восстановил Мальборо во всех должностях. Когда Анна снова начала появляться при дворе, её Беркли-хаус стали посещать придворные, ранее избегавшие встреч с Анной и её мужем.

В 1696 году Анна написала своему отцу, свергнутому королю Якову, пребывавшему в изгнании на континенте, и попросила разрешение на наследование Вильгельму. При этом она (по его словам) пообещала при удобном случае вернуть власть его потомству (от второго брака). Однако Яков отказал ей в этой просьбе. Возможно, этим письмом Анна хотела гарантировать, что станет следующим монархом, а отец на престол претендовать не будет.

Акт о престолонаследии 

Последняя беременность Анны закончилась выкидышем 25 января 1700 года. Всего у неё было по крайней мере 17 беременностей, и 12 раз у неё случился выкидыш или ребёнок родился мёртвым. Из 5 родившихся живыми 4 детей умерли, не достигнув 2-летнего возраста.

Анна (по крайней мере с 1698 года) страдала от приступов подагры, болей в конечностях, животе и голове. На основе её проблем с деторождением и других описанных в источниках симптомов ныне ей предположительно ставят такие диагнозы, как красная волчанка или синдром Хьюза. Предположение, что она болела сальпингитом, подкрепляется тем, что появление некоторых симптомов по времени совпало с её предпоследней беременностью. Другие версии её неудачных беременностей: листериоз, сахарный диабет, задержка внутриутробного развития и резус-конфликт (резус-конфликт, однако, как правило, ухудшается от одной беременности к другой, тем не менее её единственный перешагнувший младенческий возраст сын Уильям родился после череды выкидышей). Эксперты также отклонили версии, что она имела сифилис, порфирию или деформацию таза, как несоответствующие её медицинской истории.

Её единственный выживший ребёнок Уильям, герцог Глостерский, скончался 30 июля 1700 года в возрасте 11 лет. Анна с мужем были «подавлены горем». Она приказала своим домочадцам отмечать трауром каждую годовщину его смерти. Так как у Вильгельма детей не было, а герцог Глостерский умер, Анна оказалась единственной персоной в линии наследования, установленной Биллем о правах 1689 года.

Для решения кризиса престолонаследия и предотвращения католической реставрации (поскольку экс-король Яков был ещё жив и в изгнании даже произвёл на свет ещё одну дочь — Луизу) парламент Англии принял в 1701 году Акт о престолонаследии. Согласно ему, после Анны корону Англии и Ирландии должна была унаследовать ганноверская принцесса София и её потомки-протестанты. София являлась внучкой Якова I (через его дочь Елизавету, сестру Карла I), то есть она приходилась двоюродной сестрой Якову II. Поскольку католики не могли наследовать английский трон, свыше 50 претендентов, более близких по крови к Анне, теряли право на трон. Изгнанник Яков II умер в сентябре 1701 года. Его вдова, мачеха Анны, бывшая королева Мария Моденская, написала Анне, что отец простил её, и напомнила об обещании попытаться вернуть права Стюартам. Анна, однако, к этому времени уже согласилась на новый порядок, установленный Актом о престолонаследии.

Правление 

Анна вступила на престол после смерти Вильгельма III 8 марта 1702 года. В начале своего правления она была популярна в народе. В своей первой речи к английскому парламенту, произнесённой 11 марта, она противопоставила себя своему покойному голландскому родственнику, сказав: «Как я знаю, моё сердце — целиком английское, я могу искренне заверить вас, что нет ничего, что вы могли бы ожидать или желать от меня, что я не буду готова сделать для счастья и процветания Англии».

Вскоре после воцарения Анна назначила своего мужа лордом-адмиралом, дав ему номинальный контроль над военно-морским флотом (в отличие от Вильгельма, мужа её старшей сестры, он не был сделан соправителем, оставаясь просто консортом). Контроль над армией она отдала лорду Мальборо, которого назначила генерал-капитаном. Мальборо также получил от королевы несколько почётных наград: он был произведён в рыцаря Подвязки и возведён в сан герцога. Герцогиня Мальборо также заняла несколько почётных должностей при дворе.

Анна была коронована в День святого Георгия, 23 апреля 1702 года. Из-за подагры она прибыла в Вестминстерское аббатство в паланкине.

4 мая Англия вступила в войну за испанское наследство, в которой Англия, Австрия и Голландия сражались против Франции и Испании (король Испании Карл II в 1700 году умер бездетным, и на трон начали претендовать два соперника — представитель династии Габсбургов Карл, эрцгерцог Австрии, и представитель Бурбонов Филипп, герцог Анжуйский).

Объединение Великобритании 

В это время Ирландия подчинялась Англии, Уэльс входил в её состав, однако Шотландия оставалась независимым суверенным государством с собственным парламентом и законами. «Акт о престолонаследии», изданный в 1701 году парламентом Англии, действовал в Англии и Ирландии, но не в Шотландии, где большинство желало сохранить династию Стюартов (мужскую ветвь) и её права на трон.

В своей первой речи к парламенту Анна провозгласила, что «чрезвычайно необходимо» объединить Англию и Шотландию, и в октябре 1702 года в её бывшей резиденции Кокпит для обсуждения условий собралась англо-шотландская комиссия. Переговоры завершились в начале февраля 1703 года: достичь соглашения не удалось.

Парламент Шотландии ответил на английский Акт о престолонаследии, приняв собственный Акт о безопасности, согласно которому, если у королевы не будет больше детей, то парламент сам выберет следующего монарха Шотландии из числа протестантских потомков королевского рода Шотландии. Этот наследник не мог одновременно стать королём Англии, если Англия не гарантирует полную свободу торговли шотландским купцам. Сначала Анна не дала королевскую санкцию на этот Акт, но когда в следующем году шотландский парламент пригрозил остановить поставки, уменьшив таким образом шотландскую поддержку английских войн, она на него согласилась.

В свою очередь, английский парламент издал Акт об иностранцах с угрозой ввести экономические санкции и провозгласить шотландских подданных иностранцами в Англии, если Шотландия не отменит Акт о безопасности или не начнёт процесс объединения с Англией. Шотландия выбрала последнее; парламент Англии согласился отменить Акт об иностранцах, и в начале 1706 года Анна назначила новую комиссию, которая должна была обсудить условия объединения.

Статьи об объединении, одобренные членами комиссии, были представлены Анне 23 июля 1706 года и ратифицированы английским и шотландским парламентами 16 января и 6 марта 1707 года соответственно. По Акту об унии, 1 мая 1707 года Англия и Шотландия были объединены в одно королевство, названное «Великобританией», с единым парламентом.

Анна, будучи, несмотря на несогласие в обеих странах, твёрдым сторонником объединения Англии и Шотландии, приняла участие в благодарственном молебне в Соборе Святого Павла. Шотландец Джон Клерк, также присутствовавший там, писал: «Никто по этому поводу не был более искренне набожен и благодарен, чем сама королева».

Двухпартийная политика 
В правление Анны дальнейшее развитие получила двухпартийная система. В целом, тори поддерживали англиканскую церковь и «земельный интерес» дворянства, а виги — коммерцию и протестантских диссентеров. Будучи убежденной англиканкой, Анна больше склонялась к тори. Члены её первого кабинета министров принадлежали в основном к этой партии: это были такие высокие тори, как Даниель Финч, 2-й граф Ноттингем и дядя Анны Лоуренс Хайд, 1-й граф Рочестер. Кабинет возглавили лорд-казначей граф Годольфин, герцог Мальборо (которые были умеренными консерваторами) и спикер палаты общин Роберт Харли.

Анна поддержала Билль о временном согласии 1702 года, поддерживающий тори, однако виги были не согласны с его принятием. Хотя Акт о присяге давал право занимать государственные должности только англиканам, но имелась лазейка, которая позволяла это и диссентерам. Дело в том, что по закону нонконформисты могли занимать должности, если раз в год принимали англиканское причастие. Новый билль должен был лишить их этой возможности. Муж Анны, которому та приказала проголосовать за закон, оказался в неудобном положении: будучи сам лютеранином, он также пользовался «временным согласием». На сессии парламента виги успешно заблокировали принятие билля. После Великого шторма 1703 года Билль о временном согласии снова был выставлен на голосование, но Анна не стала его поддерживать, боясь, что повторное выдвижение приведёт к политическому конфликту. Билль снова не был принят. Третья попытка в ноябре 1704 года принять его как поправку к «Денежному биллю» также провалилась.

Виги поддерживали войну за испанское наследство, увеличив своё влияние после победы в 1704 году герцога Мальборо в сражении при Бленхейме. Многие из высоких тори, выступавших против британского участия в сухопутной войне с Францией, были отстранены от должностей. Годольфин, Мальборо и Харли, который теперь занимал пост государственного секретаря Северного департамента, образовали «триумвират», державший власть в своих руках. Им приходилось всё больше полагаться на поддержку вигов и, в частности, «хунты вигов» — лордов Сомерса, Галифакса, Орфорда, Уортона и Сандерленда, которых Анна не любила. Герцогиня Мальборо постоянно просила королеву дать вигам больше важных должностей и уменьшить власть тори, которых считала немногим лучше якобитов, так что отношение Анны к ней испортилось.

В 1706 году Годольфин и Мальборо вынудили Анну назначить лорда Сандерленда, члена «хунты вигов» и зятя Мальборо, государственным секретарём Южного департамента. Это укрепило позиции министерства в парламенте, но ухудшило отношения министерства и королевы; недовольство Анны Годольфином и её бывшей фавориткой герцогиней Мальборо выросло, так как они поддерживали Сандерленда и других вигов, желавших занять свободные государственные и церковные должности. Королева обратилась за советами к Харли, который был не в ладах с Мальборо. Она также сблизилась с придворной дамой Абигейл Хилл (после замужества Мэшем), и чем хуже становились отношения Анны с Сарой, тем больше влияния приобретала новая фаворитка королевы. Абигейл общалась и с Харли, и с герцогиней; будучи по политическим убеждениям близкой к Харли, она выступала посредницей между ним и королевой.

Разрыв в министерстве перешёл в открытый конфликт 8 февраля 1708 года, когда Годольфин и Мальборо заявили, что королева должна сместить Харли или в дальнейшем обходиться без их услуг. Анна колебалась, и Мальборо и Годольфин отказались присутствовать на встрече кабинета. Харли попытался заняться делами без них, но некоторые из присутствовавших, включая герцога Сомерсета, отказались что-либо делать, пока те не вернутся. Королева была вынуждена уволить Харли.

В следующем месяце единокровный брат Анны Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, католик, попытался высадиться в Шотландии. Он собирался захватить трон; поддерживала его в этой авантюре Франция. Анна задержала выдачу королевской санкции на Билль о шотландской милиции, так как та могла примкнуть к якобитам. Она была последним правителем Британии, наложившим вето на парламентский билль, хотя недовольных комментариев на эти действия практически не поступило. Флот так и не подошёл к земле и был отогнан британскими судами под командованием Джорджа Бинга. Из-за страха перед якобитским вторжением упала поддержка тори, и на всеобщих выборах 1708 года виги получили большинство голосов.

Герцогиня Мальборо рассердилась, когда Абигейл заняла комнаты в Кенсингтонском дворе, которые Сара считала своими, хотя редко использовала их. В июле 1708 года герцогиня обратила внимание на стихотворение, написанное каким-то пропагандистом вигов, возможно, Артуром Майнворингом. Стихотворение намекало на лесбийские отношения между Анной и Абигейл. Герцогиня написала Анне, что её репутации серьёзно вредит «большая страсть к такой женщине… странная и непонятная». Сара считала, что Абигейл занимает слишком высокое положение: «Я никогда не считала её образование достаточным, чтобы составлять достойную компанию великой королеве. Многим людям нравился юмор их горничных, и они были очень добры к ним, но очень необычно вести с ними частную переписку и иметь близкую дружбу». Некоторые современные авторы заключают, что Анна была лесбиянкой, но большинство отвергают эту точку зрения. По мнению биографов Анны, Абигейл для неё была лишь преданной служанкой, тем более что Мэшем имела традиционные нравы и была всецело верна своему мужу.

Анна не надела присланные Сарой драгоценности на благодарственную службу по случаю победы в битве при Ауденарде. В дверях Собора Святого Павла они поспорили, и Сара сказала королеве замолчать. Анна была потрясена. Когда Сара отправляла Анне письмо от своего мужа, не связанное с ссорой, то приложила записку, продолжив спор. Анна ответила: «После того как в День благодарения Вы приказали мне не отвечать Вам, я не должна беспокоить Вас этими строчками, но вернуть письмо герцога Мальборо в Ваши руки, где оно будет в безопасности, и по той же причине не говорю ничего ни о нём, ни о Вашем приложении».

Смерть мужа 

Муж Анны умер в октябре 1708 года, событие опустошило её. Оно стало поворотным моментом в её отношениях с герцогиней Мальборо. Незадолго до смерти Георга Сара приехала в Кенсингтонский дворец; когда он умер, она стала настаивать на том, что Анна должна переехать из Кенсингтона в Сент-Джеймсский дворец — королева этого не желала. Анну раздражали действия герцогини, которая, в частности, убрала портрет Георга из спальни королевы и отказалась вернуть его, утверждая, что естественно «избегать видеть бумаги или что-нибудь, что принадлежало любимым, когда они только что умерли».

Виги использовали смерть Георга для собственной выгоды. Лидеры вигов обвиняли принца Георга и его заместителя Джорджа Черчилля (брата герцога Мальборо) в плохом управлении Адмиралтейством и флотом. Теперь виги преобладали в парламенте, Анна была растеряна после смерти мужа, так что они воспользовались случаем, сказав ей ввести в кабинет лидеров хунты Сомерса и Уортона. Анна, однако, собиралась исполнять обязанности лорда-адмирала сама, не назначая кого-либо на место Георга. Однако хунта не стала отступать и потребовала назначения на должность первого лорда адмиралтейства одного из её членов — графа Орфорда, одного из основных критиков Георга. 29 ноября 1708 года Анна отдала это место умеренному во взглядах графу Пембруку. Но неудовлетворённая решением «хунта вигов» оказывала давление на Пембрука, Годольфина и королеву, и Пембрук ушёл с должности менее чем через год службы. Через месяц, в ноябре 1709 года, королева наконец отдала Орфорду контроль над адмиралтейством, назначив его первым лордом.

Сара не переставала выражать недовольство дружбой Анны с Абигейл, и в октябре 1709 года Анна написала герцогу Мальборо, попросив его жену «перестать дразнить и мучить меня, вести себя благопристойно, что она должна и её другу, и королеве».  года, в Великий четверг, Анна и Сара встретились последний раз. По словам Сары, королева была молчалива и вела себя формально, повторяя одно и тоже: «Всё, что Вы хотите сказать, Вы сможете изложить в письменном виде» и «Вы сказали, что не желаете ответа, и я не дам Вам его».

Война за испанское наследство 
Росло недовольство войной за испанское наследство, и виги становились всё менее популярны. Импичмент Генри Сашеверелла, тори из англиканской Высокой церкви, произносившего проповеди, направленные против вигов, привёл к обострению общественного недовольства. Анна считала, что Сашеверелл должен быть наказан за сомнения в «Славной революции», но что наказание должно быть мягким для предотвращения эскалации конфликта. В Лондоне вспыхнули массовые беспорядки в поддержку Сашеверелла, но из войск была доступна только личная гвардия Анны, и государственный секретарь Сандерленд боялся использовать их, оставив королеву слабо защищённой. Анна провозгласила, что её защитником будет Бог, и приказала Сандерленду перевести полки. В соответствии с мнением Анны, Сашеверелл был осуждён, но приговор — запрет на проповедование в течение трёх лет — был очень мягок.

Королева, недовольство которой Мальборо и его министерством росло, в июне 1710 года воспользовалась возможностью отправить в отставку Сандерленда. В августе за ним последовал Годольфин. Члены «хунты вигов» были отстранены от должностей, хотя Мальборо всё ещё оставался главнокомандующим армии. Она собрала новое министерство во главе с Харли, которое приступило к поиску мира с Францией. Харли и его министерство, в отличие от вигов, были готовы пойти на компромисс: трон Испании занимает бурбонский претендент Филипп Анжуйский в обмен на коммерческие уступки. На вскоре последовавших парламентских выборах тори получили большинство голосов. В январе 1711 года Анна вынудила Сару уйти с должностей при дворе, некоторые из которых заняла Абигейл. В марте французский беженец маркиз де Жискар попытался убить Харли, и Анна расплакалась при мысли, что он может умереть. Он поправился, но медленно.

Старший брат эрцгерцога Карла император Иосиф I умер в апреле 1711 года, и Карл унаследовал власть над Австрией, Венгрией и Священной Римской империей. В интересы Британии не входило отдать ему ещё и испанский трон, но виги выступили против мирного договора, предложенного парламенту на ратификацию, поскольку не хотели увеличения влияния Бурбонов. В Палате общин большинство тори было согласно с условиями, но не так обстояло дело в Палате лордов. Виги заручились поддержкой графа Ноттингема, пообещав поддержать его билль о «временном согласии». Были необходимы немедленные действия по лишению вигов большинства в Палате лордов. Не имея альтернативы, Анна присвоила 12 званий пэров. Мужу Абигейл Сэмюэлу Мэшему был присвоен титул барона. В истории не было случаев, когда одновременно было присвоено столько титулов, дающих право на звание пэра. В тот же день Мальборо был лишён должности командующего армии. Мирный договор был ратифицирован, и британское военное участие в войне за испанское наследство завершилось.

Подписав Утрехтский мир, король Людовик XIV признал, что трон Великобритании наследуют Ганноверы. Тем не менее не прекратились слухи, что Анна и её министры хотят, чтобы трон занял её единокровный брат, хотя Анна отрицала это в публичном и частном порядке. Слухи подкреплялись тем, что она отказывала Ганноверам, которые хотели посетить или переехать в Англию, и интригами Харли и государственного секретаря лорда Болингброка, которые самостоятельно вели секретные переговоры с её единокровным братом о возможной реставрации Стюартов.

Смерть 
С января по июль 1713 года Анна не могла ходить. В Рождество у неё началась лихорадка, и она провела несколько часов в бессознательном состоянии, из-за чего распространились слухи, что жить ей осталось недолго. Она выздоровела, однако в марте вновь серьёзно заболела. К июлю Анна потеряла доверие к Харли; его секретарь записал, что королева сказала кабинету министров, «что он пренебрегает всеми делами; что его трудно было понимать; что когда он объяснился, она не могла полагаться на истинность того, что он сказал; что он никогда не приходил во время, которое она назначала; что он часто приходил пьяный; [и] последнее, в довершение всего, он вёл себя по отношению к ней плохим образом, непристойно и неуважительно». 27 июля 1714 года она уволила Харли с должности лорда-казначея. Несмотря на ухудшающееся здоровье, вызванное, по мнению её докторов, эмоциональным стрессом из-за государственных дел, она присутствовала на двух ночных заседаниях кабинета министров, на которых (безуспешно) решался вопрос: кто займёт место Харли? Третья встреча не состоялась, так как состояние Анны ухудшилось. 30 июля 1714 года, в годовщину смерти герцога Глостерского, у неё случился инсульт, лишивший её возможности говорить, и, по предложению Тайного совета, она вручила символы полномочий казначея придворному из вигов Чарльзу Толботу, 1-му герцогу Шрусбери. Она умерла около 7:30 утра 1 августа 1714 года. Джон Арбетнот, один из её докторов, считал, что смерть для неё стала освобождением, ведь её жизнь омрачили плохое здоровье и различные трагедии; он написал Джонатану Свифту: «Я верю, что сон никогда не был так желанен для усталого путника, чем смерть стала для неё».

Анна была похоронена 24 августа рядом с мужем и детьми в капелле Генриха VII Вестминстерского аббатства. София Ганноверская, её преемница по «Акту о престолонаследии» 1701 года, умерла на два месяца раньше Анны, 28 мая, и трон Великобритании занял её сын Георг. Претенденты-католики, включая единокровного брата Анны Джеймса Фрэнсиса Эдуарда Стюарта, были обойдены. Георг занял престол практически без проблем: якобитское восстание 1715 года провалилось. Мальборо был восстановлен в должностях, и виги заменили министров из тори.

Оценка 

Герцогиня Мальборо в своих воспоминаниях «чрезмерно пренебрежительно» выражалась об Анне, и её суждения оказали влияние на многих последующих биографов, считавших королеву «слабой, нерешительной женщиной, страдающей от ссор в спальне и решающей вопросы высокой политики на основе личностей». Герцогиня писала об Анне:

По мнению современных ревизионистских историков, подобные оценки Анны как толстой, постоянно беременной, находящейся под влиянием фаворитов и лишённой политической проницательности могут исходить от предрассудков против женщин. Автор Дэвид Грин замечает: «При ней не было, как обычно предполагается, „бабьего царства“ (, букв. правительство нижней юбки). Она обладала значительной властью; но снова и снова ей приходилось уступать». Профессор Эдуард Крегг заключает, что Анна зачастую могла принять такое решение, которое хотела, хотя жила в эпоху, когда основную роль в обществе и государственном аппарате играли мужчины; при этом у неё были проблемы со здоровьем, что мешало ей заниматься государственными делами.

В её правление увеличилось влияние министров и, соответственно, уменьшилось влияние монарха, но она посетила больше встреч кабинета министров, чем иные монархи Великобритании (Англии), и царствовала в эпоху художественного, литературного, экономического и политического развития, что стало следствием относительной стабильности и процветания в стране во время её правления. В этот период Джон Ванбру спроектировал Бленхеймский дворец и Касл-Ховард, творили Даниель Дефо, Александр Поуп и Джонатан Свифт. Генри Уайз разбил новые сады в Бленхейме, Кенсингтоне, Виндзоре и Сент-Джеймсе. Объединение Англии и Шотландии, которое Анна горячо поддерживала, привело к созданию крупнейшей зоны свободной торговли в Европе, хотя далеко не все надежды сторонников объединения Англии и Шотландии оправдались — в обеих странах было много недовольных этим событием, одним из важнейших в правление Анны. Политические и дипломатические достижения правительств Анны и отсутствие конфликтов между монархом и парламентом в её правление указывают на то, что она выбирала министров и пользовалась своими прерогативами мудро.

Титулы, обращения и гербы

Титулы и обращения 
 6 февраля 1665 — 28 июля 1683: Её высочество леди Анна
 28 июля 1683 — 8 марта 1702: Её королевское высочество принцесса Анна Датская
 8 марта 1702 — 1 августа 1714: Её величество

Официальный титул Анны до 1707 года звучал как «Анна, божьей милостью, королева Англии, Шотландии, Франции и Ирландии, защитница веры и прочая». После объединения титулатура изменилась на «Анна, божьей милостью, королева Великобритании, Франции и Ирландии, защитница веры и прочая». Как и остальных монархов Англии с 1340 по 1800 год, Анну называли правительницей Франции, что было лишь формальностью и действительности не соответствовало.

Гербы 
Как царствующая королева, до объединения Анна имела королевский герб, использовавшийся с 1603 года: щит разбит на четверти; I и IV четверть также разбиты на четверти, на лазоревом поле три золотых геральдических лилии (для Франции) и три шествующих, смотрящих вперёд льва цвета червлень (для Англии); на II четверти золотой восстающий лев (для Шотландии); на III четверти в лазоревом золотая арфа с серебряными струнами (для Ирландии). В 1702 году Анна взяла также девиз semper eadem («всегда одинаково»), который использовала Елизавета I.
В «Акте об Унии» было сказано: «гербовые знамёна упомянутой Великобритании будут такими, какие назначит Её Величество». В 1707 году объединение было выражено в гербе: гербы Англии и Шотландии, которые раньше находились в разных четвертях, были помещены в одной четверти бок о бок. I и IV четверти нового герба отводились для этого совмещения; II для Франции и III для Ирландии.
 Герб Анны как королевы Англии с 1702 по 1707 года

Щит четверочастный: первая и четвёртая четверти четверочастные: в первой и четвёртой четверти герб Французский: три золотые лилии; во второй и третьей червлёной четверти герб Английский: три золотые, лазуревые когтями и языками леопарда; во второй золотой с парною внутреннею червлёною, снаружи и внутри переменно усаженною лилиями каймою четверти герб Шотландский: червлёный, лазуревый когтями и языком лев; в третьей лазуревой четверти герб Ирландский: золотая, серебряная струнами арфа; вокруг щита Благороднейшая Подвязка; щит увенчан золотым, коронованным королевскою короною турнирным шлемом; намёт золотой, подложен горностаем; на короне стоящий золотой, серебряный когтями и червлёный языком коронованный леопард; по правую сторону золотой, червлёный когтями и языком, коронованный Английскою королевскою короною львиный леопард; по левую — восстающий серебряный, золотой гривой, рогом и копытами единорог, закованный в золотые цепи; оба стоят на золотом, усаженном розою и чертополохом карнизе с девизом: «Semper eadem», начертанным золотом по лазури.
 Герб Анны как королевы Шотландии с 1702 по 1707 года

Щит четверочастный; в первой и четвёртой золотых с парною внутреннею червлёною, снаружи и внутри переменно усаженною лилиями каймою четвертях герб Шотландский: червлёный, лазуревый когтями и языком лев; вторая четверть четверочастная: в первой и четвёртой лазуревых четвертях герб Французский: три золотые лилии; во второй и третьей червлёных четвертях герб Английский: три золотые, лазуревые когтями и языками леопарда; в третьей лазуревой четверти герб Ирландский: золотая, серебряная струнами арфа; вокруг щита цепь Древнейшего и благороднейшего ордена Чертополоха, со знаком Св. Андрея; щит увенчан золотым, коронованным королевскою короною турнирным шлемом; намёт золотой, подложен горностаем; на короне сидящий впрям червлёный, лазуревый когтями и языком коронованный лев, держащий в правой лапе меч, а в левой — скипетр; надо львом девиз «In Defens», начертанный червленью по серебряной ленте; по правую сторону щита восстающий серебряный, золотой гривой, рогом и копытами коронованный Шотландскою королевскою короною единорог, закованный в золотые цепи и поддерживающий знамя Шотландии: в обшитом золотою бахромою лазуревом полотнище серебряный андреевский крест; по левую — золотой, червлёный когтями и языком, коронованный Английскою королевскою короною львиный леопард, поддерживающий знамя Англии: в обшитом золотою бахромою серебряном полотнище червлёный георгиевский крест; оба стоят на зелёной, поросшей чертополохом лужайке; на ней девиз «Nemo me impune lacessit», наречтанный золотом по лазуревой, подложенной золотом ленте.
 Герб Анны как королевы Великобритании с 1707 по 1714 годы

Щит четверочастный: первая и четвёртая четверти рассечены на червлень и золото: справа герб Английский: три золотые, лазуревые когтями и языками леопарда; слева, в парной внутренней червлёной, снаружи и внутри переменно усаженной лилиями кайме герб Шотландский: червлёный, лазуревый когтями и языком лев; во второй лазуревой четверти герб Французский: три золотые лилии; в третьей лазуревой четверти герб Ирландский: золотая, серебряная струнами арфа; вокруг щита Благороднейшая Подвязка; щит увенчан золотым, коронованным королевскою короною турнирным шлемом; намёт золотой, подложен горностаем; на короне стоящий золотой, серебряный когтями и червлёный языком коронованный леопард; по правую сторону золотой, червлёный когтями и языком, коронованный Английскою королевскою короною львиный леопард; по левую — восстающий серебряный, золотой гривой, рогом и копытами единорог, закованный в золотые цепи; оба стоят на золотом, усаженном розою и чертополохом карнизе с девизом: «Semper eadem», начертанным золотом по лазури.
 Герб Анны как королевы Великобритании в Шотландии с 1707 по 1714 годы

Щит четверочастный: первая и четвёртая четверти рассечены на золото и червлень: справа, в парной внутренней червлёной, снаружи и внутри переменно усаженной лилиями кайме герб Шотландский: червлёный, лазуревый когтями и языком лев; слева герб Английский: три золотые, лазуревые когтями и языками леопарда; во второй лазуревой четверти герб Французский: три золотые лилии; в третьей лазуревой четверти герб Ирландский: золотая, серебряная струнами арфа; вокруг щита цепь Древнейшего и благороднейшего ордена Чертополоха, со знаком Св. Андрея; щит увенчан золотым, коронованным королевскою короною турнирным шлемом; намёт золотой, подложен горностаем; на короне сидящий впрям червлёный, лазуревый когтями и языком коронованный лев, держащий в правой лапе меч, а в левой — скипетр; надо львом девиз «In Defens», начертанный червленью по серебряной ленте; по правую сторону щита восстающий серебряный, золотой гривой, рогом и копытами коронованный Шотландскою королевскою короною единорог, закованный в золотые цепи и поддерживающий знамя Шотландии: в обшитом золотою бахромою лазуревом полотнище серебряный андреевский крест; по левую — золотой, червлёный когтями и языком, коронованный Английскою королевскою короною львиный леопард, поддерживающий знамя Англии: в обшитом золотою бахромою серебряном полотнище червлёный георгиевский крест; оба стоят на зелёной, поросшей чертополохом лужайке; на ней девиз «Nemo me impune lacessit», наречтанный золотом по лазуревой, подложенной золотом ленте.

Беременности

Родословная

Киновоплощения 
 Королева Анна — персонаж пьесы Эжена Скриба «Стакан воды». В советской экранизации 1979 года пьесы Скриба её роль играла Наталья Белохвостикова, в фильме-спектакле 1957 года — Татьяна Еремеева.
 во французской экранизации 1976 года Le verre d’eau в роли Анны — Женевьева Казиль
 В американском фильме  (1928) роль королевы Анны исполнила Жозефина Кроуэлл.
 В сериале «Первые Черчилли» (1969) в роли Анны Маргарет Тайзак.
 В фильме «Фаворитка» (2018), снятом в Ирландии, Соединённом Королевстве и США, роль королевы Анны сыграла Оливия Колман.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Стюарты
Царствующие королевы Англии
Царствующие королевы Великобритании
Принцессы Дании
Принцессы Норвегии
Умершие от инсульта
Принцессы Англии
Лорды-адмиралы Англии
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Принцессы Шотландии
Монархи Англии XVIII века
Монархи Великобритании XVIII века